Grilc ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor Grilc (* 1970), slowenischer Skirennläufer
 Marko Grilc (1983–2021), slowenischer Freestyle-Snowboard-Profi
 Raimund Grilc (* 1950), österreichischer Landespolitiker (Kärnten) (ÖVP)
 Sabina Zwitter-Grilc (* 1967), österreichische Fernsehjournalistin